Az Irány Okido! (eredeti cím: Messy Goes to Okido) angol–kanadai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Liz Whitaker rendezett. Az alkotói Sophie Dauvois és Rachel Ortas voltak, a producerei Genevieve Dexter és Jules Coke voltak. A Doodle Productions készítette, a DHX Media forgalmazta. Az Egyesült Királyságban 2015. szeptember 7-étől a CBeebies vetíti, Magyarországon 2016. június 4-étől az M2 sugározza.

Ismertető

Szereplők

További szereplők 
 Zoom
 Oki polgármester
 Lolly
 Geoffrey
 Snowden
 Fluff

Epizódok

Magyar változat 

A szinkront az MTVA megbízásából a Starfocus Kft. készítette.

Magyar szöveg: Friedrich Kati

Szerkesztő: Horváth Ádám Márton

Hangmérnök: Árvay Zoltán

Vágó:

Gyártásvezető: Gémesi Krisztina

Szinkronrendező: Gömöri V. István

Felolvasó: Endrédi Máté

Magyar hangok

 Baráth István – Félix
 Csuha Lajos – Zim
 Gubányi György István – Messy
 Hermann Lilla – Zoé
 Zsurzs Kati – Zam

Jegyzetek

További információk 

Brit számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A BBC saját gyártású műsorai
2015-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2019-ben befejezett brit televíziós sorozatok
2015-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2019-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok